Josef Zeman ist der Name folgender Personen:

* Josef Zeman (Fußballspieler) (1915–1999), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Josef Zeman (Ringer) (1925–2003), tschechoslowakischer Ringer
 Josef Zeman (Gewichtheber) (* 1968), österreichischer Gewichtheber